Lohberg kan verwijzen naar de volgende Duitse onderwerpen

 Lohberg (Beieren) - gemeente in Beieren
 Zeche Lohberg - voormalige steenkolenmijn in Noordrijn-Westfalen
 Weiter Lohberg - straat in Lübeck
 Birgit Lohberg-Schulz - zwemmer
 Michael Lohberg - zwemtrainer